Прову́лок Павле́нка — назва провулків у деяких населених пунктах України.
 Провулок Павленка — колишня назва провулку Івана Пулюя в місті Вінниця.
 Провулок Павленка — колишня назва Мовчунівського провулку в місті Київ.
 Провулок Павленка — колишня назва провулку Володимира Івасюка в місті Слов'янськ.

Провулки
Вулиці, названі на честь людей